Olaszország
Bassano Bresciano, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
Bassano del Grappa, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében
Bassano Romano, település Olaszországban, Lazio régióban, Viterbo megyében
Bassano in Teverina, település Olaszországban, Lazio régióban, Viterbo megyében